Slee, een voertuig, vaak gebruikt in de sneeuw
Slede (wapen), een onderdeel van een vuurwapen